Dark Waters steht für:

 Dark Waters (1993), Horrorfilm von Mariano Baino
 Dark Waters, Originaltitel von Vergiftete Wahrheit, US-amerikanischer Film von Todd Haynes (2019)